Orde van Malta, de oorspronkelijke internationale katholieke ridderorde, opgericht in 1113
Order of St. John, de Engelse protestantse orde, opgericht in 1814
Johanniterorden, de Duitse protestantse orde, heropgericht in 1852
Johanniter Orde in Nederland, de Nederlandse protestantse orde, opgericht in 1909
Johanniterorden i Sverige, de Zweedse protestantse orde, opgericht in 1920
Meerdere pseudo-orden met vergelijkbare benamingen
Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem en Malta in Rusland
Orde van Sint-Johannes van Jeruzalem